Georges Philippar ist der Name folgender Personen:

* Georges Philippar (Reeder) (1883–1959), französischer Reeder 

Georges Philippar steht für:
 Georges Philippar (Schiff), französisches Passagierschiff, 1932 gesunken